Ривальта-Борміда — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Алессандрія.
 Ривальта-ді-Торино — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин.